Erder bezeichnet

 Erder (Kalletal), Ortsteil von Kalletal im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe
 Erder (Elektroinstallation), auch: Erdungselektrode, unisoliertes elektrisch leitfähiges Element einer Erdungsanlage für elektrischen Strom
 Wüstung Erder, zuvor auch Erdere und Herdere sowie Erder genannt, wüst gefallener Ort innerhalb von Hannover im Stadtteil Linden-Nord